Yabar puede hacer referencia a:

 Ibn Yubair (1145-1217), también llamado Yabar, poeta hispano-árabe medieval.
 Yábar, localidad y concejo de Navarra (España).